El título Do No Harm puede hacer referencia a:

un episodio de la serie Lost;
una serie de televisión;un libro' del neurocirujano Henry Marsh, que en castellano se tituló Ante todo, no hagas daño''.